In 1931/32 werd het dertiende Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

1. FC Pforzheim werd kampioen van Württemberg en Karlsruher FV van Baden. Net als de vicekampioenen VfB Stuttgart en Rastatter FV 04 plaatsten de clubs zich voor de Zuid-Duitse eindronde. De kampioenen en vicekampioenen werden voor het eerst samen in één groep gezet en verdeeld over twee geografische poules. Karlsruher FV behaalde met een derde plaats het beste resultaat.

Bezirksliga

Württemberg

Baden

Kreisliga Württemberg
Van de Kreisliga Württemberg is enkel bekend dat 1. FC Normannia 1904 Gmünd en Stuttgarter SC 1900 promotie konden afdwingen.

Kreisliga Baden

Oberbaden

Groep Breisgau

Oberrhein

Finale
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Südbaden

Mittelbaden

Schwarzwald-Bodensee

Hegau-Bodensee

Promotie-eindronde
De Kreisliga Mittelbaden was in twee reeksen verdeeld, beide groepswinnaars plaatsen zich, van de groep van Frankonia Karlsruhe zijn geen resultaten meer bekend.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1931
Duits competitievoetbal 1931/32